Kattenbrug (Ter Aar)
Kattenbrug (Groningen)
 Kattenbrugje, bijnaam van de Groninger Trompbrug
Kattenbrug (Gouda)
Kattenbrug (Kortenhoef)

Ook:
oude naam voor de Kattenslootbrug in Amsterdam